Masters kan syfta på:

 The Masters Tournament, en av golfens fyra majortävlingar för herrar
 Scandinavian Masters, årlig golftävling på Europatouren i Sverige
 Tennis Masters Cup, den sista tävlingen för året på ATP-touren i tennis
 Masters (snooker), inbjudningsturnering i Snooker som spelas i London
 Masters (simning), tävlingsform i simning där deltagarna ska ha fyllt minst 25 år
 Edgar Lee Masters (1868–1950), amerikansk författare
 William H. Masters (1915–2001), amerikansk sexualforskare och läkare

Se även
Master